Славный —посёлок в Дергачёвском районе Саратовской области в составе сельского поселения Зерновское муниципальное образование.

География 
Находится на расстоянии примерно 31 километр по прямой на юг-юго-запад от районного центра поселка Дергачи.

История
Официальная дата основания 1929 год.

Население 
Постоянное население составляло 176 человека в 2002 году (казахи 62%) , 118 в 2010.

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Дергачёвского района (Саратовская область)